Innerit Iluat bezeichnet:
 Innerit Iluat (Bucht), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Innerit Iluat (Fjord), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland